«Голос. Дети» — детская версия вокального телевизионного конкурса «Голос».

В Википедии есть статьи про ряд конкурсов из этой серии и отдельные их сезоны:
 «Голос. Дети» — российское телешоу.
 1-й сезон (2014)
 2-й сезон (2015)
 3-й сезон (2016)
 4-й сезон (2017)
 5-й сезон (2018)
 6-й сезон (2019)
 7-й сезон (2020)
 8-й сезон (2021)
 9-й сезон (2022)
 «Голос. Дети» — украинское телешоу.